Hannes Wagner può riferirsi a:
Hannes Wagner (1986-vivente) – ex sciatore e allenatore di sci tedesco
Hannes Wagner (1995-vivente) – lottatore tedesco